Grand Prix Nizozemska 1984 (oficiálně XXVII Grote Prijs van Nederland) se jela na okruhu Circuit Zandvoort v Zandvoortu v Nizozemsku dne 26. srpna 1984. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1984
Grand Prix Nizozemska
Sport v Nizozemsku v roce 1984